Estaing ist der Name zweier französischen Gemeinden:

 Estaing (Aveyron) im Département Aveyron
 Estaing (Hautes-Pyrénées) im Département Hautes-Pyrénées

Siehe auch:
 d’Estaing